'''Classificação científica pode refere-se à:

 Classificação científica
 Taxonomia, a prática da ciência e da categorização

Biologia
 Classificação biológica
 Taxonomia Alpha, a ciência de encontrar, descrever e nomear os organismos
 Taxonomia de Lineu, o sistema de classificação científica clássica
 Cladística, uma nova forma de classificar os organismos, com base unicamente em filogenia
 Classificação dos vírus, nomeação e colocação de vírus

Astronomia
 Classificação estelar
 Galáxia classificação morfológica

Ver também 
 Categorização, geral
 Classificação das ciências (Peirce)
 Denominação sistemática

Desambiguação